Urschlau bezeichnet:

 den Ortsteil Urschlau der oberbayerischen Gemeinde Ruhpolding
 den Gebirgsfluss Urslau im Bezirk Zell am See, Land Salzburg